Der Dreiband-Weltcup 1990/1 war das 1. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 2. bis zum 4. November 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Antwerpen in Belgien statt. Es war das vierte Dreiband Weltcup-Turnier in Antwerpen.

Geschichte 
Erstmals nahm mit Christoph Pilss ein Österreicher an einem Weltcup-Turnier teil. Die Auslosung ergab, dass er zum Auftakt gleich auf den zweiten im Qualifikationsturnier in Spa qualifizierten Spieler, den Japaner Tatsuo Arai, traf. Nach 2:1 Satzführung verlor Pilss aber noch mit 2:3 Sätzen. Auch ausgeschieden in der ersten Runde war der starke Japaner Jun’ichi Komori gegen den sehr defensiv spielenden Ergänzungsspieler Paul Stroobants aus Belgien. Eine sehr gute Vorstellung zeigte der Niederländer Dick Jaspers, ausgestattet mit einer BWA-Wildcard, in seinem ersten Weltcup-Turnier. Er wurde am Ende Dritter durch einen 3:2-Sieg im Spiel um Platz drei gegen Weltmeister Ludo Dielis. Im Finale trafen die beiden besten Spieler der letzten Jahre aufeinander. In einem hart umkämpften Finale besiegte Torbjörn Blomdahl dem 21-fachen Weltmeister Raymond Ceulemans mit 3:2 Sätzen.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Dieter Müller
  Dick Jaspers
  Robert Weingart

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  Raymond Steylaerts
  Paul Stroobants
  Jozef Gijsels

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Ludo Dielis, Raymond Ceulemans Marco Zanetti) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1990 1
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Antwerpen